Михаил Гладышев:
 Гладышев, Михаил Владимирович (род. 1983) — российский игрок в настольный теннис.
 Гладышев, Михаил Иванович(род. 1959) — советский и российский гидробиолог, член-корреспондент РАН (2019).